Шебунин — фамилия; имеет женскую форму Шебунина.
 Шебунин, Александр Иванович (1896—1975) — советский военный деятель, генерал-полковник интендантской службы (1945).
 Шебунин, Алексей Фёдорович (1867—1937) — русский дипломат.
 Шебунин, Андрей Николаевич (1887—1942) — российский, советский историк, погиб в ГУЛАГе.
 Шебунин, Павел Иванович (1905—1971) — русский советский писатель, журналист, военный корреспондент.